Глазачево — название населённых пунктов.

Россия 
 Глазачево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Глазачево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Глазачево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Глазачево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Глазачёво — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Глазачево — деревня в Молоковском районе Тверской области.

См. также 
 Глазачев
 Глазычев